Tampico puede referirse a:

Toponimia

México
Tampico (Tamaulipas), ciudad en el estado de Tamaulipas.
Tampico Alto, municipio en el estado de Veracruz.
Puente Tampico, que conecta los estados mexicanos de Tamaulipas y Veracruz.

Estados Unidos
Tampico (Illinois)
Tampico Township (Whiteside County, Illinois)
Tampico (Indiana)
Tampico (Washington)

Deporte
Tampico Madero Fútbol Club, es un club deportivo de Fútbol de Tampico-Madero, Tamaulipas.
Club Deportivo Tampico, club deportivo de Tampico, Tamaulipas.

Empresas
Grupo Tampico, empresa mexicana.
Tampico Beverages, una empresa estadounidense de bebidas especializada en cítricos.

Otros
Batalla de Tampico (1829), intento de reconquista en México.
Caso Tampico (1914), segunda intervención estadounidense en México.
Tampico (novela), por Joseph Hergesheimer
Tampico (película de 1944) protagonizada por Edward G. Robinson y Lynn Bari.
Tampico (película de 1972) protagonizada por Julio Alemán.